David Nutter – regista statunitense
 Frederick Nutter Chasen – zoologo britannico
 Michael Nutter – politico statunitense
 Rik Van Nutter – attore statunitense